A bárányok hallgatnak, Thomas Harris amerikai író 1988-ban megjelent regénye
 A bárányok hallgatnak (The Silence of the Lambs), a regény alapján 1991-ben készült, Oscar-díjas amerikai film